Habsburg Anna boroszlói hercegné (1275–1327), I. Albert német király, osztrák herceg lánya
Habsburg Anna alsó-bajor hercegné (1318–1343), III. Frigyes német király, osztrák herceg és Izabella aragón infánsnő lánya
Habsburg Anna magyar hercegnő (1432–1462), I. (V.) Albert magyar, német és cseh király, osztrák herceg és Luxemburgi Erzsébet magyar és cseh királyi hercegnő legidősebb gyermeke
Habsburg Anna bajor hercegné (1528–1590), I. Ferdinánd magyar, német és cseh király, német-római császár és Jagelló Anna magyar és cseh királyi hercegnő lánya
Habsburg Anna spanyol királyné (1549–1580), I. (II.) Miksa magyar, német és cseh király és német-római császár legidősebb gyermeke
Habsburg Anna lengyel királyné (1573–1598), II. Károly stájer, karintiai és krajnai herceg, ausztriai főherceg, magyar és cseh királyi herceg lánya
Habsburg–Tiroli Anna magyar királyné (1585–1618), II. Ferdinánd tiroli gróf, ausztriai főherceg, magyar és cseh királyi herceg lánya
Habsburg Anna francia királyné (1601–1666), III. Fülöp kasztíliai (spanyol) és aragóniai király lánya